Een verkeersweg:
 N517 (België)
 N517 (Frankrijk)
 N517 (Nederland), zie Provinciale weg 517

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing